Рашин:
 Рашин (польск. Raszyn) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство, ранее село административный центр гмины Фалента, Варшавского уезда России.
 А. Рашин (чеш. A. Rašín) — чешский политик, министр финансов Чехословакии, создатель национальной чешской валюты.